Badminton wurde bei den Island Games 2011 auf der Isle of Wight vom 26. Juni bis zum 1. Juli 2011 gespielt.

Austragungsort 
Ryde High School Sports Hall

Medaillengewinner

Resultate

Herreneinzel

Finale

Spiel um Bronze

Vorrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Herrendoppel

1. Runde

Hauptrunde

Spiel um Bronze

Dameneinzel

Finale

Spiel um Bronze

1. Runde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Damendoppel

1. Runde

Hauptrunde

Spiel um Bronze

Mixed

1. Runde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Spiel um Bronze

Teamwettbewerb

Halbfinale

Spiel um Bronze

Endspiel

Medaillenspiegel

Weblinks 

 Badminton bei den Island Games 2011

Island Games 2011
Island Games 2011 Badminton
2011
Island Games 2011 Badminton